W4 – wskaźnik kolejowy
 W4 – satelita telekomunikacyjny

Zobacz też 
 V4